Corrado Ursi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giorgio Ursi – pistard italiano